Het seizoen 1929/30 was het 33ste seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland. Voor het eerst plaatsten ook de nummers 2 zich voor de eindfase. Hier profiteerde Servette van, dat kampioen werd.

Oost

Centraal

West

Finale 

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1929/30